Алекса́ндр Пономаре́нко:
 Пономаренко, Александр Анатольевич (род. 1964) — российский предприниматель.
 Пономаренко, Александр Владимирович (род. 1963) — украинский политик.
 Пономаренко, Александр Григорьевич (род. 1959) — российский генерал-лейтенант.
 Пономаренко, Александр Георгиевич (род. 1938) — палеонтолог и энтомолог.